Svezia
 Rågsved – quartiere di Söderort
 Rågsved – stazione della metropolitana di Stoccolma